

Премии

Международные 
 Дублинская литературная премия — Орхан Памук, книга «Меня зовут Красный».
 Нобелевская премия по литературе — Джон Максвелл Кутзее.
 Премия Агаты — Каролин Харт, роман «Letter From Home».
 Премия Франца Кафки — Петер Надаш.

Израиль 
 Государственная премия Израиля:
 за литературу на иврите: Аарон Мегед, Иехудит Хендель;
 за переводы на иврит прозы и поэзии — Аарон Амир.

Австрия 
 Австрийская государственная премия по европейской литературе — Сейс Нотебоом.
 Премия Фельдкирха:
 Эльфрида Керер;
 Норберт Майер;
 Вальтер Пухер;
 Мехтильда Подцайт-Лютьен;
 Ульрика Ульрих.
 Премия Эриха Фрида — Роберт Менассе.

Великобритания 
Независимая литературная премия в Великобритании — Пер Улов Энквист

Россия 
 Независимая литературная премия «Дебют»:
 номинация «Крупная проза» — Владимир Лорченков за роман «Хора на выбывание».
 номинация «Малая проза» — Николай Епихин за подборку рассказов.
 номинация «Поэзия» — Марианна Гейде за цикл стихотворений.
 номинация «Драматургия» — Ксения Жукова за пьесу «Случайности».
 номинация «Фантастика» — Александр Силаев за повесть «Армия Гутэнтака».
 Русский Букер — Рубен Давид Гальего, роман «Белое на чёрном».
 Проведён первый Международный литературный Волошинский конкурс.

США 
 Всемирную премию фэнтези за лучший роман получили Грэм Джойс за роман «Правда жизни» и Патриция Маккиллип за «Ombria in Shadow».

Франция 
 Гонкуровская премия — Жан-Пьер Аммет, «Любовница Брехта».

Книги 
 «ДПП (NN) (Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда)» — книга Виктора Пелевина.
 «Несколько торопливых слов любви» — сборник повестей и рассказов Дины Рубиной.
 «Невесты Аллаха» — сборник биографий чеченских террористок-смертниц, составленный Юлией Юзик.
 «Прикосновение» — книга Колин Маккалоу.
 «Стань диким!» — книга, написанная Кейт Кэри и Викторией Холмс под псевдонимом Эрин Хантер.
 «Lider fun di getos un lagern» («Песни гетто и лагерей») — книга Ш. Качергинского, второе издание.

Романы 
 «Halo: First Strike» () — фантастический роман из серии «Halo» написанный Эриком Ниландом.
 «Академик Вокс» () — шестая книга научно-фантастической серии Пола Стюарта и Криса Риддела «Воздушные пираты».
 «Алмазная колесница» — роман Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина».
 «Артемис Фаул. Код вечности» — третья книга жанра фэнтези серии «Артемис Фаул».
 «Бабский мотив» — роман Иоанны Хмелевской.
 «Бессильные мира сего» — роман Бориса Стругацкого, изданный под псевдонимом С. Витицкий.
 «Ведьма-хранительница» — роман Ольги Громыко.
 «Внеклассное чтение» — роман Бориса Акунина.
 «Восток» — роман американской писательницы Эдит Патту.
 «Жена путешественника во времени» — роман Одри Ниффенеггер.
 «Закон трёх отрицаний» — роман Александры Марининой.
 «Искренне ваш Шурик» — роман Людмилы Улицкой.
 «Каждый за себя» — роман Александры Марининой.
 «Код да Винчи» () — роман, написанный американским писателем и журналистом Дэном Брауном.
 «Куколка Последней Надежды» — роман Вадима Панова, седьмой в цикле «Тайный Город».
 «Маскавская Мекка» — роман Андрея Волоса.
 «Меч Мартина» — фантастический роман Брайана Джейкса.
 «Наложницы Ненависти» — роман Вадима Панова, шестой в цикле «Тайный Город».
 «Новые приключения Пафнутия» — роман Иоанны Хмелевской.
 «Наковальня мира» — роман Кейдж Бейкер.
 «Одиннадцать минут» () — роман бразильского писателя Пауло Коэльо.
 «По ту сторону рассвета» — дилогия Ольги Брилёвой.
 «Промзона» — роман Юлии Латыниной из цикла «Охота на изюбря».
 «Профессия: ведьма» — роман Ольги Громыко.
 «Распознавание образов» — роман Уильяма Гибсона.
 «Роковые марки» — роман Иоанны Хмелевской.
 «Сердце Пармы» — роман Алексея Иванова.
 «Скандальный дневник» — роман с элементами фантастики Зои Хеллер.
 «Тёмная Башня I: Стрелок» — роман Стивена Кинга, исправленная и дополненная версия романа 1982 года.
 «Тёмная Башня V: Волки Кальи» — роман Стивена Кинга.
 «Фламандский секрет» — роман Федерико Андахази.
 «Шантарам» — роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса.
 «Эмма Браун» — незаконченный роман английской романистки Шарлотты Бронте, продолженный писательницей Клэр Бойлан.
 «Эрагон» () — роман, написанный Кристофером Паолини и первая книга трилогии «Наследие».

Повести 
 «Дочь Ивана, мать Ивана» — повесть Валентина Распутина.

Малая проза 
 «Акико» — рассказ Виктора Пелевина.
 «Король кланяется и убивает» — новелла немецкой писательницы Герты Мюллер.

Сказки 
 «Английские розы» — сказка для детей, написанная Мадонной.
 «Яблоки мистера Пибоди» — сказка для детей, написанная Мадонной.

Умершие 
 25 января — Джозеф Александр Уолкер, афроамериканский драматург и сценарист, театральный режиссёр, актёр и профессор, лауреат премии «Тони».
 20 февраля — Морис Бланшо, французский писатель, мыслитель-эссеист.
 22 апреля — Балвант Гарги, пенджабский писатель, драматург.
 25 апреля — Теодор «Тед» Джоанс, американский трубач, джазовый поэт и художник.
 26 апреля — Питер Стоун (), американский драматург.
 26 мая — Кэтлин Уинсор (), американская писательница.
 6 июня — Кен Гримвуд (), американский писатель.
 21 июня — Леон Юрис, американский писатель еврейского происхождения.
 10 июля — Уинстон Грэхэм (), английский писатель.
 11 июля — Бгишам Сахни, индийский писатель и драматург.
 14 июля — Роберто Боланьо, чилийский поэт и прозаик.
 14 июля — Ева Яниковски, знаменитая венгерская писательница.
 5 сентября — Кир Булычёв, один из известнейших советских писателей-фантастов, сценарист, учёный-востоковед.
 25 сентября — Джордж Плимптон (), американский журналист, писатель, редактор и актёр.
 25 сентября — Эдвард Вади Саид, американский литературовед, историк литературы, литературный и музыкальный критик, пианист арабского происхождения.
 19 октября — Георгий Владимов, русский писатель.
 26 октября — Леонид Филатов, советский и российский актёр, режиссёр, поэт, публицист, Народный артист России.
 29 октября — Хол Клемент, американский писатель-фантаст.
 3 ноября — Расул Гамзатов, знаменитый аварский поэт, писатель, публицист, политический деятель.
 24 ноября — Хью Кеннер, канадский литературовед.
 26 ноября — Стефан Вул (), французский писатель-фантаст.
 29 декабря — Владимир Осипович Богомолов, советский писатель.

См. также 
 Литература
 Список литературных премий

Примечания